Distretto di Gönen, nella provincia di Balıkesir
Distretto di Gönen, nella provincia di Isparta